Onderdistrict in Indonesië
 Sokaraja (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Sokaraja (Pagentan), een plaats in het onderdistrict Pagentan, regentschap Banjarnegara van de provincie Midden-Java